Wessig ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Wessig (1896–1980), deutscher Strafverteidiger
 Daniel Wessig (* 1988), deutscher Handballspieler
 Gerd Wessig (* 1959), deutscher Leichtathlet